SherBroue est le regroupement brassicole étudiant de l'Université de Sherbrooke.

Fondé en 1998, SherBroue est un groupe technique universitaire sans but lucratif. Depuis ses débuts, SherBroue a participé à la formation de plus de 300 étudiants au brassage de la bière. Le groupe technique a permis à plusieurs étudiants de faire carrière dans le domaine brassicole. En plus de créer des liens entre les différents départements et promotions, SherBroue permet de mettre en pratique et d’approfondir des connaissances dans les domaines du génie chimique, biotechnologique, mécanique, informatique et électrique.

Associations 

En , la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ) du Québec a strictement interdit la fabrication de tout produit alcoolisé en milieu scolaire. Ces complications légales ont amené SherBroue à créer l’Association Brassicole Étudiante du Québec (ABEQ). Ralliant les groupes Microbroue et la Microbrasserie Universitaire Brassta de l’Université Laval, ainsi que PolyBroue de l’École Polytechnique de Montréal à la cause brassicole étudiante. Au Québec, trois statuts brassicoles existent : brasserie artisanale, microbrasserie et brasserie industrielle. Les groupes universitaires concernés se sont regroupés afin de mettre en commun leurs revendications visant la création d'un nouveau statut de brassage en milieu académique.

Depuis la création du regroupement, les groupes membres de l'ABEQ ont présenté leurs divers projets et revendications à la population pour l'informer de leur situation. Des présentations de kiosques à des salons étudiants, des partenariats avec des microbrasseries, des visites industrielles ou l'organisation d'évènements sont quelques-unes des actions faites par les membres l'association afin de se faire connaître.

SherBroue a remanié l’histoire micro-brassicole québécoise en signant un partenariat avec la nouvelle brasserie artisanale Siboire de Sherbrooke. Un échange d’expérience est visé par les deux parties permettant en bout de ligne la vente d’une bière en fût élaborée par les étudiants, au Siboire.

En 2008, après 10 ans d'efforts, la première bière 100 % étudiante est disponible au grand public. La SherLoup, une American Pale Ale titrée à 5,5 %. Entièrement développée et brassée par les membres de SherBroue dans l'équipement du Siboire. Ce partenariat donne une vitrine industrielle du brassage pour les étudiants de l'Université de Sherbrooke. Chaque brassin de la SherLoup est modifié afin de permettre l'étude de certains paramètres, c'est pourquoi cette bière a une vocation bien éducative.

En 2009, après une vingtaine de brassins différents, la SherLoup cède sa place à l'Ingénieuse. Cette ale rousse irlandaise offre de tous nouveaux défis en matière de conception de recette puisque le style n'est plus centré sur le houblon mais plutôt sur le malt. Vingt autres recettes variables se sont succédé afin de peaufiner le profil gustatif, l'odeur et la couleur rouge distinctive de l'Ingénieuse. Cette-dernière fait maintenant partie du menu régulier du Siboire et se retrouve à certains événements étudiants grâce à un partenariat avec l'Association Générale des Étudiants en Génie (AGEG).

Projets 

SherBroue agit comme groupe multidisciplinaire et ce, au cœur de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Plusieurs projets communs ralliant tous les domaines du génie y sont constamment en évolution. Le groupe supporte entre autres l’innovation et le développement de nouvelles méthodes, ainsi que l’amélioration du matériel de brassage amateur et industriel.

D'autres projets :

 Respect des normes alimentaires et contrôle de qualité de la bière
 Production de bière sans alcool
 Optimisation du procédé de brassage
 Développement de nouvelles recettes
 Instrumentation et automatisation du procédé
 Culture, caractérisation et développement de nouvelles souches de levures
 Cinétique de la fermentation alcoolique
 Cinétique enzymatique lors du brassage
 Embouteilleuse automatique et « désétiquetteuse »
 Automatisation du brassage
 Réduction des rejets (minimisation de l’eau utilisée et revalorisation des drêches)
 Projet d’analyses économiques
 Cinétique d'isomérisation des acides-alpha du houblon lors de l'ébullition
 Caractérisation de la couleur rouge de l'Ingénieuse par spectrophotométrie

Prix et distinctions 

 Prix Avenir, Affaires et vie économique (Force Avenir 1998)
 Prix d’honneur catégorie Affaires et Vie économique (Gala défi étudiant 2001)
 Prix du public à la compétition d’étudiants gradués ( de la SCGCH 2006)
 Finaliste du meilleur kiosque étudiant au Salon sur l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Consommation de l'Université Laval ()

Bières 

 La SherLoup, American Pale Ale (5,5 %)
 La Pétrole, American Stout (5,5 %) ou Russian Imperial Stout (9 %)
 La Débousollée, Belgian Dubbel (6,5 %)
 La Carcajou, Dunkelweizen (5 %)
 La Nevar-Ale, Belgian Saison (8 %)
 La Vendredi 13, Ale rousse irlandaise (5 %)
 La Grande Faucheuse, American Pale Ale (5 %)
 L'Ingénieuse, Ale rousse irlandaise (5,5 %) (En vente au Siboire de Sherbrooke)

Liens externes 
 Site Internet Officiel
 Site de notre partenaire

Brasserie ayant son siège au Québec
Université de Sherbrooke
Entreprise ayant son siège à Sherbrooke